Orden des heiligen Hieronymus steht für folgende römisch-katholische Ordensgemeinschaften:

 Orden des heiligen Hieronymus (O.S.H.), Ordensgemeinschaft in Spanien und Portugal seit dem 14. Jahrhundert, siehe Hieronymiten
 Orden des heiligen Hieronymus (Meißen), kleiner Ritterorden von 1450 bis etwa 1525 in Meißen, Sachsen

Siehe auch:
 Eremiten des heiligen Hieronymus, Mönchsorden in Italien von 1380 bis 1933
 Hieronymushaus, Niederlassung der Brüder vom gemeinsamen Leben